César Rodríguez peut désigner :
 César Rodríguez Álvarez (1920-1995),  footballeur espagnol ;
 César Eduardo Rodríguez (1967-1997),  footballeur péruvien ;
 César Rodríguez (né en 1997), athlète péruvien.